Список млекопитающих, обитающих на территории  Мальты (Средиземноморье).

Из 29 указанных в таблице видов, 1 (Тюлень-монах) регионально пропавший, 0 находятся под критической угрозой, 1 находится под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 2 находятся в близком к угрожающему состоянию.
Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Природа Мальты